

Aziende 
 United Airlines – compagnia aerea statunitense

Musica 
 United – album di Marvin Gaye e Tammi Terrell del 1967
 United – singolo estratto dall'album British Steel dei Judas Priest, del 1980
 United – album dei Phoenix del 2000
 United – album dei Dream Evil del 2006